Фаранда́тос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Фарандатос, Константинос (1930—2020) — митрополит Элладской православной церкви.
 Фарандатос, Спирос (1895—1962) — греческий пианист.